Breyer P-Orridge ist der Familienname folgender Personen:

 Lady Jaye Breyer P-Orridge (1969–2007), amerikanische Krankenschwester, Keyboardspielerin und Sängerin
 Genesis Breyer P-Orridge (1950–2020), britischer Performance-Künstler, Musiker und Schriftsteller, siehe Genesis P-Orridge